КПГ  — аббревиатура. Может означать:

Партия 
 КПГ — Коммунистическая партия Германии.
 КПГ — коммунистическая партия в Западной Германии, действовавшая в 1948—1969 годах.
 КПГ — Коммунистическая партия Греции.
 КПГ — голландская секция Коммунистического интернационала, Коммунистическая партия Нидерландов.
 КПГ — Коммунистическая партия Гаити.
 КПГ — Коммунистическая партия Гватемалы.
 КПГ — Коммунистическая партия Гондураса.
 КПГ — Коммунистическая партия Гавайев.
 КПГ — 
 КПГ—О — Коммунистическая партия — оппозиция — партия в Германии в 1929—1939 годах, поддерживавшая Правую оппозицию в Советском Союзе.
 ЛО КПГ — Левая оппозиция КПГ, троцкистская организация в Германии в 1930—1933 годах.
 КПГ/МЛ — Коммунистическая партия Германии (марксистско-ленинская), маоистская партия в Западной Германии в 1968—1986 годах.
 КПГ—ЦК — Коммунистическая партия Голландии — Центральный комитет, партия в Нидерландах в 1926—1930 годах, оппозиционная руководству Коминтерна.

Другое 
 КПГ — компримированный природный газ, сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива.
 Камнем по голове — альбом рок-группы Король и Шут.